Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1972 se dispute du 4 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Patricia Edwards.

Résultats en simple

Parcours 
17 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1972
Sydney
Tennis en Australie en 1972
Tennis en janvier 1972